Ceto kan syfta på:

 Ceto – en gudinna över havets dolda faror i grekisk mytologi
 65489 Ceto – ett objekt i Kuiperbältet

Geografi

Italien 

 Ceto, Lombardiet, kommun, Lombardiet, Provincia di Brescia,